Le tournoi de tennis d'Atlanta est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du 21 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Lou Piatek, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Betsy Nagelsen.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Atlanta
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en septembre 1981